Pfarrkirche Feldkirch-Tosters steht für folgende Kirchen in Feldkirch-Tosters, Vorarlberg:

 Alte Pfarrkirche Feldkirch-Tosters
 Neue Pfarrkirche Feldkirch-Tosters